Ла Хапонеса има више значења:

 Ла Хапонеса (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Хапонеса, Ранчо Накамура (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику